Bei den Commonwealth Games 2022 in Birmingham, England, fand vom 29. Juli bis zum 2. August 2022 im Badminton der Mannschaftswettbewerb statt.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Endrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Bronze

Endspiel

Weblinks 
 Website der Commonwealth Games 2022 − Badminton (englisch)

Einzelnachweise 

Badminton
2022
Badmintonwettbewerb in Birmingham
Badminton 2022